Zwerg (von althochdeutsch twerc) steht für:
 Zwerg (Mythologie), mythologisches Wesen
 veraltet bzw. herabwürdigend für einen kleinwüchsigen Menschen; siehe Kleinwuchs
 Zwerg, Motorradmarke aus Nürnberg; siehe Nürnberger Motorradindustrie #Zwerg
 Zwerg Autobau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Zwerg, rechter Zufluss der Egau in Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern; siehe Zwergbach (Egau)
 Zwergstern in der Astronomie

Personen:
 Jan-Oliver Zwerg (* 1965), deutscher Unternehmer und Politiker (AfD), MdL

Der Zwerg steht für:
 Der Zwerg, Oper von Alexander Zemlinsky

der Zwerg ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Johann der Zwerg (339–405), früher Begründer der frühchristlichen ägyptischen Kirche

Die Zwerge steht für:
 Die Zwerge, Romanreihe von Markus Heitz

Siehe auch:
 Gnom
 Gartenzwerg
 Hoher Zwerg, Hügel in Mecklenburg-Vorpommern